

Жінки 
 Бєсова Олена Євгенівна (* 1966) — радянська і російська дзюдоїстка, бронзова призерка чемпіонату Європи, учасниця Олімпійських ігор.

Чоловіки 
 Бєсов Дмитро Іванович (1902—1938) — український радянський державний діяч, в.о. 1-го секретаря Запорізького міського комітету КП(б)У.
 Бєсов Дмитро Миколайович (1924—2022) — засновник і перший директор санкт-петербурзької футбольної школи «Зеніт».
 Бєсов Леонід Михайлович (* 1938) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Бєсов Олег Володимирович (* 1933) — радянський і російський математик, доктор фізико-математичних наук, Ччен-кореспондент РАН, професор. Лавреат Державної премії СРСР.
 Бєсов Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Бєсов — хутір в Кіквідзенському районі Волгоградської області РФ.
 Бєсовка
 Бєсово